Film en televisie
 Buzz Lightyear, een fictief personage in de filmserie Toy Story
 Lightyear (film), een aankomende animatiefilm met het personage
 Gandahar (film), een geanimeerde sciencefictionfilm uit 1988 die bekend staat als Light Years in het Engels
 Light Years (film uit 2015), een Britse dramafilm
 Life Unexpected (voorheen Light Years), een Amerikaanse tv-serie

Muziekbands
 Lightyear (band), een ska-punkband uit het Verenigd Koninkrijk
 Light Years (band), een poppunkband uit de Verenigde Staten
 The Lightyears, een pop-rockband uit het Verenigd Koninkrijk

Albums
 Light Years (album van Chick Corea), een album uit 1987
 Light Years: The Very Best of Electric Light Orchestra, een compilatiealbum uit 1997 van Electric Light Orchestra
 Light Years (album van Glen Campbell), een album uit 1988
 Light Years (album van Kylie Minogue), een album uit 2000

Anders
 Light Years (boek), een roman uit 1975 van James Salter

Zie ook
 Lichtjaar, een lengte-eenheid die wordt gebruikt om astronomische afstanden uit te drukken
 Lightyear One, een Nederlandse elektrische auto
 Lightyear Entertainment, een film- en muziekdistributeur